Conny Andersson är namnet på flera personer:
 Conny Andersson (född 1974), svensk skådespelare.
 Conny Andersson (född 1939), svensk racerförare.
 Conny Andersson (1946–2017), svensk socialdemokratisk politiker.
 Conny Andersson (född 1945), svensk fotbollsspelare.